Klok ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Klok (* 1969), niederländischer Zauberkünstler
 Marc Klok (* 1993), niederländischer Fußballspieler
 Marko Klok (* 1968), niederländischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Klock
 Clock
 Clog
 Glock